Афанасьев, Александр:
 Афанасьев, Александр Александрович (1903—1991) — советский государственный деятель, руководитель морского транспорта.
 Афанасьев, Александр Алексеевич (1937—2020) — советский учёный в области технологий и оборудования.
 Афанасьев, Александр Гаврилович (? — ?) — русский гравёр.
 Афанасьев, Александр Егорович (1862 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Курской губернии.
 
 
 Афанасьев, Александр Никитич (1911—1977) — доктор географических наук, заведующий лабораторией гидрологии и гидрофизики (1971—1977), организатор изучение водных ресурсов бассейна озера Байкал и р. Ангары.
 Афанасьев, Александр Никифорович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 
 
 Афанасьев, Александр Фадеевич (1909—1984) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Александр Юрьевич (1950—2005) — литератор и художник, создатель теории психологической типологии. Двойные фамилии 
 Афанасьев-Чужбинский, Александр Степанович (Афанасьев; 1817—1875) — русский и украинский поэт, писатель, переводчик, этнограф.